Haus der Begegnung ist der Name folgender Gebäude in

Deutschland:
 Haus der Begegnung (Burghausen) siehe Heilig-Geist-Spital (Burghausen)
 Haus der Begegnung (Calvörde)
 Haus der Begegnung (Ennepetal)
 Haus der Begegnung (Strahlfeld), siehe Kloster Strahlfeld
 Haus der Begegnung (Ulm), siehe Dreifaltigkeitskirche (Ulm)

Österreich:
 Haus der Begegnung Eisenstadt